Аверсив, или эвитатив, — падеж, встречающийся в языках австралийских аборигенов и показывающий, что субъект предложения данное существительное остерегается или боится.

Использование 
К примеру, в языке валматярри:

Суффикс -karrarla показывает то, что действие (убегание) было предпринято с целью остережения песчаной бури, tjurtu-.

Аверсив так же может быть использован для обозначения объекта глаголов страха. К примеру, в языке тяпукай:

Языки 
В немногих языках имеется отчётливый аверсивный падеж. Обычно, один падеж используется и для аверсива, и для других функций.

Языки с отчетливым аверсивом:
 Арранта
 Тяпукай
 Кумпайнгкир
 Марингар
 Марритхиел
 Валматярри
 Валманпа
 Вальбири
 Варумунгу
 Язык Западной пустыни
 Йидинь

Падеж